Серия B 1930/1931 () — 2-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 28 сентября 1930 года и закончился 28 июня 1931 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1930/31 на legaserieb.it
 Серия B 1930/31 на rsssf.com

1930/1931
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1930 году
Спорт в Италии в 1931 году